

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Beachwood – borough della Contea di Ocean, New Jersey
 Beachwood – città della Contea di Cuyahoga, Ohio
 Beachwood Canyon – comunità del quartiere di Hollywood, Los Angeles, California

Altro
 Beachwood Canyon – album della cantante britannica Jem
 Beachwood Sparks – gruppo alternative country statunitense